Debelle bzw. deBelle ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François Debelle (1767–1802), französischer General
 David deBelle (* ~1958), kanadischer Badmintonspieler
 Mike deBelle (* ~1962), kanadischer Badmintonspieler
 Speech Debelle (* 1983), englische Rapperin

Siehe auch:
 Debele